Starzl ist der Familienname folgender Personen:

 John V. Starzl (1865–1932), US-amerikanischer Verleger
 R. F. Starzl (1899–1976), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und Verleger
 Thomas E. Starzl (1926–2017), US-amerikanischer Chirurg

Siehe auch:
 Starzel